Northumberland County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Northumberland County (Pennsylvania)
Northumberland County (Virginia)

of naar:
Northumberland County (Ontario) in Canada
Northumberland County (New Brunswick) in Canada